Чероки:
 Чероки — индейское племя на востоке США.
 Чероки — язык племени чероки, один из ирокезских языков в США.
 Чероки — слоговое письмо, изобретённое в 1819 году Секвойей для языка чероки.
 Piper PA-28 Cherokee — легкий самолёт.
 Cherokee HTTP Server — свободный кросспатформенный веб-сервер.

Топоним

См. также 
 Jeep Cherokee